Вики Крипс (; ) — люксембургская актриса, более всего известная по роли Альмы в фильме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» (2017).

Биография 
Крипс родилась в городе Люксембург, её отец из Люксембурга, а мать из Германии. Её дедом был люксембургский политик Роберт Крипс.

С 2005 по 2009 годы Вики Крипс училась в Цюрихском университете искусств. 

Крипс исполнила роли в таких картинах как «Ханна. Совершенное оружие», «Роммель», «У порога зимы». В 2017 году она снялась с Дэниелом Дэй-Льюисом в восьмом фильме Пола Андерсона — «Призрачная нить».

В 2018 году Крипс снялась в фильме «Девушка, которая застряла в паутине».

Крипс живёт и работает в Берлине. У неё есть дочь и сын от актёра Йонаса Лаукса.

Избранная фильмография 
 Полную фильмографию см. в английском разделе.

Награды 
 2012 — люксембургская премия молодой дебют.
 2022 —Премия Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса» за исполнение главной роли в фильме «Корсаж»

Примечания 

Актёры Люксембурга